Poxoréo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poxoréo (ort), Mato Grosso, 
 Poxoréo (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar